Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2005 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się 14 do 20 marca 2005 w Hali Sportowej Łużniki w Moskwie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych. 

Złoty medal wśród solistów zdobył Szwajcar Stéphane Lambiel, zaś wśród solistek triumfowała Rosjanka Irina Słucka. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Rosjanie Tatjana Tot´mianina i Maksim Marinin. W parach tanecznych triumfowali ich rodacy Tatjana Nawka i Roman Kostomarow.

Program zawodów 
 11–13 marca – oficjalne treningi
 14 marca – uroczyste otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
 15 marca – taniec obowiązkowy, program krótki solistów
 16 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
 17 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
 18 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
 19 marca – program dowolny solistek, bankiet
 20 marca – gala

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Tańcem obowiązkowym był Midnight Blues.

Przypisy

Bibliografia 
 

2005
2005 w sportach zimowych
2005 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie